L'édition féminine 2019 du tournoi de tennis d'Istanbul se déroule du 22 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Petra Martić s'impose en finale du simple, Tímea Babos et Kristina Mladenovic celle du double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Tunisienne Ons Jabeur, de l'Allemande Tatjana Maria, de la Slovaque Anna Karolína Schmiedlová, de l'Italienne Camila Giorgi et de la Roumaine Irina-Camelia Begu. Elles sont respectivement remplacées par Margarita Gasparyan, Lara Arruabarrena, Johanna Larsson, Julia Glushko et Tímea Babos.

Lauréates 
En simple, Petra Martić remporte son deuxième titre en s'imposant en finale face Markéta Vondroušová.

En double, Tímea Babos et Kristina Mladenovic remportent leur septième titre ensemble en battant en finale Alexa Guarachi et Sabrina Santamaria. Il s'agit de leur  respectif.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Istanbul
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2019
Istanbul
Sport en Turquie en 2019
Tennis en avril 2019